Ву́лиця Акаде́міка Ко́стичева — назва вулиці у деяких містах України та Росії, на честь російського вченого С. П. Костичева.

Вулиця Костичева — вулиця в місті Алушта
 Вулиця Академіка Костичева — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Костичева — вулиця в місті Харків.

Вулиця Костичева — вулиця в місті Брянськ
 Вулиця Костичева — вулиця в місті Новосибірськ
 Вулиця Костичева — вулиця в місті Перм
 Вулиця Костичева — вулиця в місті Рязань

Вулиці, названі на честь людей